

Wydarzenia 

 Początek oblężenia Harranu - ostatniej stolicy Asyrii.

Urodzili się 
 Anaksymander z Miletu, grecki filozof, twórca pierwszego greckiego zegara słonecznego (data sporna lub przybliżona) (zm. 546 p.n.e.).